Натуральне число 1924
 1924 рік до нашої ери
 1924 рік нашої ери